159 км — остановочный пункт ВСЖД на Кругобайкальской железной дороге в Култукском муниципальном образовании Слюдянского района Иркутской области. Находится в 7 км к северо-западу от станции Слюдянка I.

История 
 В 1905 году в эксплуатацию была введена ветка Кругобайкальской железной дороги от станции Байкал до станции Слюдянка II, платформа получила связь с городом Слюдянка. На территории остановочного пункта в первый период строительства находился разъезд Култук-2, который был ликвидирован во второй период. 
 В 1956 году ветка Байкал — Иркутск была выведена из эксплуатации, платформа стала находиться на тупиковой ветке Байкал — Слюдянка.
 По состоянию на 2015 год по Кругобайкальской железной дороге несколько раз в неделю курсируют пассажирские поезда, систематически осуществляется пропуск экскурсионных поездов.

Пригородное сообщение по станции

Примечания 

Станции и платформы Кругобайкальской железной дороги